В списке приведены спортсмены, выступавшие в соревнованиях под эгидой Всемирной федерации тхэквондо (WTF) и Международной федерации тхэквондо (ITF). Согласно Единой спортивной классификации Украины, звание заслуженного мастера спорта Украины присваивается при выполнении следующих классификационных норм:

 в олимпийских видах спорта (тхэквондо WTF с 2000 года):
 чемпион или призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира;
 двукратный чемпион Европы;
 чемпион Европы (в случае проведения соревнований раз в 2 или в 4 года)
 трёхкратный призёр чемпионатов Европы;

 в неолимпийских видах спорта (тхэквондо ITF):
 двукратный чемпион мира;
 трёхкратный призёр чемпионатов мира.

Список

2007 
 ITF Ваниев, Шевкет Зариманович (1974—2017) — серебряный призёр чемпионата мира 2001 и 2003, бронзовый призёр чемпионата мира 1994, чемпион Европы 2005 и 2006

2011 
 WTF Подолян, Юлия Владимировна (1985) — серебряный призёр чемпионата Европы 2008, бронзовый призёр командных чемпионатов Европы 2008 и 2010
 WTF Баранец (Черкун), Ольга Сергеевна
 WTF Конева, Марина Александровна (1987) — трёхкратный призёр чемпионатов Европы
 WTF Волкова, Юлия Александровна (1979) — трёхкратный призёр чемпионатов Европы

2012 
 ITF Назин, Владимир Анатольевич — чемпион Европы 2002, серебряный призёр чемпионата Европы 2008, бронзовый призёр чемпионата Европы 2011
 ITF Тетеревятникова, Татьяна Сергеевна (1990) — призёр чемпионатов мира и Европы

2013 
 ITF Гречишников, Денис Олегович (1991)

2016 
 ITF Матвеева, Алина Андреевна (1994)
 ITF Пилинкевич, Дмитрий Александрович (1993)

2017 
 ITF Баранова, Мадонна Николаевна (1985) — чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата мира 2007
 ITF Моисеенко, Анна Игоревна (1992)
 ITF Моисеенко, Виктория Игоревна (1992)

2019 
 ITF Квасникова, Александра Михайловна (1991)

Год присвоения неизвестен 
 ITF Клименко, Андрей Сергеевич (1993)
 ITF Остапенко, Оксана Анатольевна
 WTF Ромолданова, Ирина Александровна (1994)
 ITF Соловей, Екатерина Геннадьевна (1979) — девятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира

Примечания 

Тхэквондо на Украине
Тхэквондо